Ermel ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Albrecht Ermel (1673–1737), deutscher evangelischer Pfarrer in Lübbenau, Verfasser von Erbauungsbüchern
 Friedrich August Ermel (1740–1812), deutscher Politiker, Bürgermeister von Dresden

 Johann Friedrich Ermel (1696–1764), deutscher Hofarzt in Dresden

Siehe auch
 Ermeler
 Ermels